Юрловка — название населённых пунктов в России:

 Юрловка — деревня в Саратовском районе Саратовской области.
 Юрловка — село в Никифоровском районе Тамбовской области.
 Юрловка — село в Базарносызганском районе Ульяновской области.

Юрловка — название малой реки в Палехском районе Ивановской области.